Didier Bochatay (né en 1983), joueur de hockey sur glace canadien
Fernande Bochatay (née en 1946), skieuse alpine suisse
Madeleine Bochatay (née en 1944), skieuse alpine française
Nicolas Bochatay (1964-1992), skieur de vitesse suisse